Ефремов, Сергей:
 Ефремов, Ставро Савельевич (род.1929) — казахский архитектор, Лауреат Государственной премии СССР.
 Ефремов, Сергей Александрович (1876—1939) — украинский, советский общественный и политический деятель, публицист, литературный критик и литературовед; академик Украинской АН.
 Ефремов, Сергей Иванович (1938—2016) — советский и украинский театральный режиссёр, художественный руководитель Киевского муниципального академического театра кукол, народный артист Украины.
 Ефремов, Сергей Фёдорович (1893—1966) — русский, украинский военный деятель, генерал-хорунжий.